Hello, Trouble – cortometraggio del 1913 di regista sconosciuto
Hello Trouble – cortometraggio del 1918 diretto da Charles Parrott (Charley Chase)
Hello Trouble – film del 1932 diretto da Lambert Hillyer